Кратер Эпиген () — древний ударный кратер на видимой стороне Луны в районе северного полюса. Кратер назван в честь древнегреческого астронома  (II век до н. э.). Название утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 году. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Кратер находится в гористой местности. На севере от кратера находится большой кратер Гольдшмидт, на северо-востоке древний кратер Барроу, на востоке огромный кратер Бонд У., на юго-западе крупный кратер Бирмингем. На юге от кратера располагается Море Холода. Селенографические координаты центра кратера — , диаметр — 54,51 км, глубина — 3,21 км.

Кратер хорошо заметен под низким углом солнечных лучей, имеет систему ярких радиальных лучей, правильную форму, которая за счет перспективного искажения при наблюдениях с Земли кажется овальной. Северная и северо-западная часть вала кратера хорошо сохранилась, остальная часть вала, особенно восточная и юго-восточная части, сильно разрушены. Северо-восточную часть вала перекрывает сателлитный кратер Эпиген В. Восточная часть вала примыкает к горному хребту, тянущемуся в направлении кратера Барроу. Высота вала над окружающей местностью составляет 1170 м. Западная часть чаши кратера ровная без заметных деталей, остальная часть чаши несколько приподнята и по всей вероятности покрыта лавовым потоком с восточной стороны. Центральный пик слабо выражен, высота пика — около 450 м. Объём кратера составляет приблизительно 2500 км³.

Сателлитные кратеры 

 Сателлитный кратер Эпиген А может быть использован как ориентир для определения положения нулевого меридиана Луны.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 Фотографии кратера и его окрестностей на сайте Lunar Picture of the Day
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны